Рейнгольд Польман:
 Польман, Рейнгольд Вилимович (? — 1813) — Георгиевский кавалер, майор; № 610 (294); 14 апреля 1789.
 Польман, Рейнгольд Иванович фон — генерал-поручик артиллерии (1795), кавалер ордена Св. Георгия 4-го класса.